Макиенко — украинская фамилия. Известные носители:

 Макиенко, Алексей Филиппович (1925—1952) — Герой Советского Союза.
 Макиенко, Илья Владимирович (род. 1971) — советский и российский футболист, тренер.
 Макиенко, Мария Александровна (1918—1979) — доктор медицинских наук, профессор.
 Макиенко, Пётр Петрович (род. 1953) — советский и российский рок-музыкант, бас-гитарист.